Горячкино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Горячкино — прежнее, до 13.10.2006 г., название аула Мойылды Акжайыкского района Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Горячкино — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Горячкино — деревня в Можайском районе Московской области.
 Горячкино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Горячкино — деревня в Угличском районе Ярославской области.